Ipswich ist der Name folgender Orte bzw. Verwaltungsgebiete:

 Ipswich, Stadt in der Grafschaft Suffolk, England
 Ipswich (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Ipswich (Queensland), Australien
 Ipswich City, lokales Verwaltungsgebiet in Queensland, Australien
 Ipswich (Massachusetts), im Essex County, Vereinigte Staaten
 Ipswich (South Dakota), im Edmunds County, Vereinigte Staaten
 Ipswich (Wisconsin), in der Town of Elk Grove, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Ipswich Cardinals, englisches American-Football-Team
 Ipswich Town, englischer Fußballclub